Andorra bezeichnet:
 den unabhängigen Zwergstaat in den östlichen Pyrenäen Andorra
 dessen Hauptstadt Andorra la Vella
 eine von Andorra herausgegebene Gedenkmünze, siehe Andorra Eagle
 eine spanische Gemeinde in der Provinz Teruel in der Regio Aragón, siehe Andorra (Teruel)
 eine spanische Comarca in der Provinz Teruel in der Regio Aragón, siehe Andorra-Sierra de Arcos
 ein Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, siehe Andorra (Drama)
 einen Begriff aus der Sozialpsychologie, siehe Andorra-Effekt
 Andorra (1964), Regie: Kurt Hirschfeld, Gert Westphal (Deutschland, 1964)
 Andorra (1976), Regie: Diagoras Chronopoulos, Dimitris Papakonstadis (Griechenland, 1976)
 FC Andorra, ein andorranischer Fußballverein aus der Hauptstadt Andorra la Vella, Andorra
 Andorra CF, ein spanischer Fußballverein aus der Hauptstadt Andorra la Vella, Andorra

Andorra ist der Familienname folgender Personen:
 Xavi Andorrà (* 1985), andorranischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Andora (Begriffsklärung)